Михаил Васильевич Овсянников — советский военный деятель, руководитель ветеранского движения, генерал-майор.

Биография 
Родился в 1922 году в деревне Фенино. Член КПСС.

С 1941 года — на военной службе. В 1941—2006 гг. — участник Великой Отечественной войны, участник обороны Москвы, Курской битвы, штурма Берлина и Праги, на преподавательских должностях в Свердловском, Ленинградском, Череповецком, Воронежском военных училищах, командир мотострелковиго полка и начштаба мотострелковой дивизии, старший военный советник в Сирийской Арабской республике, военный комиссар Курской области, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Курской области

Почетный гражданин города Курска (1995), Курской области (2004), города Венева Тульской области (1995).

Умер в Курске в 2017 году.

Ссылки 
 Большая курская энциклопедия / гл. ред. Ю. А. Бугров. — Курск, 2008. — Т. 1, кн. 2. — С. 121.
 Овсянников

Генерал-майоры (СССР)
Почётные граждане Курска
Почётные граждане Курской области